Saalbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Saalbach (Rhein) – biflod till Rhein i Baden-Württemberg,

Österrike 

 Saalbach-Hinterglemm – en kommun i förbundslandet Salzburg,

Personer 
 Astrid Saalbach – dansk dramatiker och romanförfattare

Se även 
 Saalbachkogel